|-
| (6701) Варгол (Warhol) ||  || 14 января 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 18 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6703) 1988 CH || 1988 CH || 10 февраля 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (6704) 1988 CJ || 1988 CJ || 10 февраля 1988 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (6705) Ринакетти (Rinaketty) ||  || 2 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 11 ноября 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
| (6707) Сигэру (Shigeru) ||  || 13 ноября 1988 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
| (6708) Боббивэйл (Bobbievaile) ||  || 4 января 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6709) Hiromiyuki || 1989 CD || 2 февраля 1989 || Йории || Х. Мори, М. Араи
|-
| (6710) Apostel ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6711) Holliman || 1989 HG || 30 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6712) Горнстеин (Hornstein) ||  || 23 февраля 1990 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6713) Coggie || 1990 KM || 21 мая 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6714) Монреаль (Montreal) ||  || 29 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6715) Sheldonmarks ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт, Дэвид Леви
|-
|  ||  || 14 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6717) Антал (Antal) ||  || 10 октября 1990 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (6718) Beiglbock ||  || 14 октября 1990 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (6719) Галлай (Gallaj) ||  || 16 октября 1990 || Крым || Журавлёва Л. В., G. R. Kastelʹ
|-
| (6720) Гифу (Gifu) ||  || 11 ноября 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6721) Минамиавадзи (Minamiawaji) ||  || 10 ноября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6722) Bunichi ||  || 23 января 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6723) Крискларк (Chrisclark) ||  || 14 февраля 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 4 февраля 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6725) Engyoji || 1991 DS || 21 февраля 1991 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
| (6726) Suthers || 1991 PS || 5 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 10 октября 1991 || Паломар || Кеннет Лоуренс
|-
| (6728) 1991 UM || 1991 UM || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6729) Эмико (Emiko) ||  || 4 ноября 1991 || Такане || С. Отомо
|-
| (6730) Икэда (Ikeda) || 1992 BH || 24 января 1992 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6731) Hiei || 1992 BK || 24 января 1992 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
|  ||  || 8 февраля 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6733) 1992 EF || 1992 EF || 2 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6734) Бенценберг (Benzenberg) || 1992 FB || 23 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6735) Мэдхэттер (Madhatter) ||  || 23 ноября 1992 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6736) Marchare || 1993 EF || 1 марта 1993 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6737) Окабаяси (Okabayashi) || 1993 ER || 15 марта 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6738) Tanabe ||  || 20 марта 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6739) Tarendo ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (6740) Goff || 1993 GY || 14 апреля 1993 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер
|-
| (6741) Liyuan || 1994 FX || 31 марта 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6742) Biandepei || 1994 GR || 8 апреля 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6743) Liu || 1994 GS || 8 апреля 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6744) Комода (Komoda) || 1994 JL || 6 мая 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6745) Нисияма (Nishiyama) ||  || 7 мая 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6746) Zagar || 1994 NP || 9 июля 1994 || Сан-Витторе || -
|-
| (6747) Ozegahara ||  || 20 октября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (6748) Bratton ||  || 20 октября 1995 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (6749) Ireentje || 7068 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (6750) Katgert || 1078 T-1 || 24 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (6751) van Genderen || 1114 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (6752) Ashley || 4150 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс
|-
| (6753) Фурсенко (Fursenko) ||  || 14 сентября 1974 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6754) Бурденко (Burdenko) ||  || 28 октября 1976 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (6755) Соловьяненко (Solovʹyanenko) ||  || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6756) Williamfeldman ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (6757) Addibischoff ||  || 20 сентября 1979 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (6758) Джессиоуэнс (Jesseowens) || 1980 GL || 13 апреля 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6759) 1980 KD || 1980 KD || 21 мая 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6760) 1980 KM || 1980 KM || 22 мая 1980 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6761) Haroldconnolly ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6762) Cyrenagoodrich ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6763) Kochiny ||  || 7 сентября 1981 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (6764) Кириллавров (Kirillavrov) ||  || 7 октября 1981 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6765) Фибоначчи (Fibonacci) ||  || 20 января 1982 || Клеть || Л. Брожек
|-
| (6766) Хармс ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (6767) Ширвиндт (Shirvindt) ||  || 6 января 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (6768) Матиашбраун (Mathiasbraun) || 1983 RY || 7 сентября 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6769) Брокофф (Brokoff) ||  || 15 февраля 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6770) Fugate || 1985 QR || 22 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (6771) Фёрстер (Foerster) ||  || 9 марта 1986 || Сайдинг-Спринг || К.-И. Лагерквист
|-
|  ||  || 20 января 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6773) Келлауэй (Kellaway) || 1988 LK || 15 июня 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6774) Владгеинрих (Vladheinrich) ||  || 4 ноября 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6775) Giorgini || 1989 GJ || 5 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6776) Дикс (Dix) ||  || 6 апреля 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6777) Балакирев (Balakirev) ||  || 16 сентября 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6778) Тосамакото (Tosamakoto) ||  || 4 октября 1989 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
| (6779) Перрине (Perrine) ||  || 20 февраля 1990 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6780) Бородин (Borodin) ||  || 2 марта 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6781) Sheikumarkahn || 1990 OD || 19 июля 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6783) Гуляев (Gulyaev) ||  || 24 сентября 1990 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (6784) Богатиков (Bogatikov) ||  || 28 октября 1990 || Крым || Черных Л. И.
|-
|  ||  || 12 ноября 1990 || Фудзиэда || Х. Сиодзава, М. Кидзава
|-
| (6786) Doudantsutsuji || 1991 DT || 21 февраля 1991 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6789) Milkey ||  || 4 сентября 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6790) Pingouin ||  || 28 сентября 1991 || Такане || С. Отомо
|-
|  ||  || 29 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6792) Акияматакаси (Akiyamatakashi) || 1991 WC || 30 ноября 1991 || Сусоно || М. Акияма, Т. Фурута
|-
| (6793) Палаццоло (Palazzolo) || 1991 YE || 30 декабря 1991 || Bassano Bresciano || Bassano Bresciano
|-
| (6794) Masuisakura || 1992 DK || 26 февраля 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (6795) Ornskoldsvik ||  || 17 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (6796) Sundsvall ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (6797) Ostersund ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (6798) Куперен (Couperin) ||  || 14 мая 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6799) Citfiftythree || 1993 KM || 17 мая 1993 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6800) Saragamine || 1994 UC || 29 октября 1994 || Кумакоген || А. Накамура
|}